Le tournoi de Sydney est un tournoi de tennis professionnel. L'édition masculine 2004, classée en catégorie International Series, s'est disputée du 12 au .

Lleyton Hewitt remporte le simple messieurs. En finale, il bat Carlos Moyà sur abandon, décrochant à cette occasion le  en simple de sa carrière sur le circuit ATP, son  à Sydney.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Jonas Björkman et Todd Woodbridge. Ils remportent respectivement leur  et  ATP en double.

Résultats en simple

Parcours

Tableau final

Résultats en double

Parcours

Tableau final

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Saison 2004 de l'ATP
 Tournoi de tennis de Sydney

Liens externes 
  Site officiel
 
 

ATP 2004
Tennis en Australie en 2004
Sydney
Tennis en janvier 2004